Ма́йкл Э́ндрю д’А́нтони (; ) — американский баскетболист, выступавший за команды Национальной баскетбольной ассоциации и чемпионата Италии по баскетболу, и тренер. В настоящее время работает ассистентом в штабе Стива Нэша — главного тренера клуба НБА «Бруклин Нетс». Тренер года НБА в сезоне 2004—2005 годов. Входит в 50 человек, внёсших наибольший вклад в развитие Евролиги. Первый тренер с итальянским гражданством, возглавивший клуб НБА. Пропагандирует быстрый стиль игры, изобилующий пик-н-роллами, быстрыми отрывами и ранним нападением (7 секунд на атаку), который получил название «ран-н-ган».

Карьера баскетболиста

НБА и АБА 
После колледжа Д’Антони выставил свою кандидатуру на драфт НБА 1973 года, где был выбран под общим 20-м номером командой Канзас-Сити-Омаха Кингз. В 1974 году был включён во вторую команду сборной новичков НБА. После трёх сезонов Кингз решили отказаться от Д’Антони и он перешёл в команду «Спиритс оф Сент-Луис», которая выступала в АБА. В 1977 году Майк вновь возвращается в НБА, чтобы играть за «Сан-Антонио Спёрс», однако всего после двух игр с ним вновь разрывают контракт. Д’Антони решил продолжить карьеру в Европе.

Италия 
Д’Антони подписал контракт с клубом «Олимпия Милан» в 1978 году. Он стал самым результативным игроком за всю историю команды, а в 1990 году признался лучшим разыгрывающим защитником за историю чемпионата Италии по баскетболу. С «Олимпией» Д’Антони выиграл пять чемпионатов Италии, две Евролиги, кубок Корача и интерконтинентальный кубок. Будучи итальянцем по происхождению, Д’Антони выступал за сборную Италии по баскетболу на чемпионате Европы по баскетболу в 1989 году. Прозвище Майка в Европе было — Арсен Люпен, за его способности к перехватам.

Карьера тренера

1990—1997: Италия 
Д’Антони начал свою тренерскую карьеру в «Олимпии Милан», клубе в котором он добился основных достижений в качестве игрока. За четыре сезона команда выходила в финал четырёх Супролигаи ФИБА в 1992 году и выигрывала Кубок Корача в 1993 года. В 1994 году Д’Антони был назначен главным тренером «Бенеттон Тревизо». За время руководства Д’Антони команда смогла выиграть Кубок Сапорты и Кубок Италии 1995 годов, а также чемпионат Италии 1997 года.

1997—2001: «Денвер Наггетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» 
В сезоне 1997—1998 годов Д’Антони принял предложение занять в «Денвер Наггетс» должность директора клуба по подбору игроков, также он подрабатывал аналитиком на канале TNT. В сезоне 1998—1999 годов Д’Антони стал главным тренером «Наггетс», но после неудачного старта команды, он был уволен. В сезоне 1999—2000 годов Майк работал скаутом в «Сан-Антонио Спёрс», а в сезоне 2000—2001 годов работал помощником тренера в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

2001—2002: «Бенеттон Тревизо» 
В своё второе пришествие в Италию Д’Антони выиграл чемпионат Италии, а также вышел в Финал Четырёх Евролиги 2002.

2002—2008: «Финикс Санз» 
В 2002 году Д’Антони вернулся в НБА, как помощник главного тренера в «Финикс Санз». В начале сезона 2003—2004 его назначили главным тренером «Санз». Несмотря на то, что команда провалила концовку сезона, Д’Антони дали работать дальше. В следующем сезоне в команду пришёл Стив Нэш, что стало одним из самых знаковых событий в истории команды. После этого «Санз» провели четыре чемпионата подряд с показателем 50 или более побед за сезон. В сезоне 2004—2005 годов Д’Антони выиграл награду тренер года НБА. Д’Антони создал свой собственный стиль игры в нападении, который назвали «Семь секунд или меньше» (), в 2006 году вышла книга с одноимённым названием.

2008—2012: «Нью-Йорк Никс» 
5 мая 2008 года Д’Антони объявил, что он открыт для предложений о работе на сезон 2008—2009 годов, когда как Стив Керр — генеральный менеджер «Санз», пытался уговорить Д’Антони остаться. 9 мая Д’Антони было сделано предложение от «Нью-Йорк Никс», на следующий день Майк согласился. Контракт был подписан на 4 года с общей зарплатой в 24 миллиона долларов. 14 марта 2012 года был отправлен в отставку.

2012: «Лос-Анджелес Лейкерс» 
Всего через 5 игр после начала сезона  годов руководство Лос-Анджелес Лейкерс уволило главного тренера Майка Брауна. Среди возможных кандидатур назывались фамилии Фила Джексона, Джерри Слоана, Майка Данливи и других.

Сборная США 
Д’Антони был включён в штаб Олимпийской сборной США по баскетболу под предводительством Майка Кшижевски и принял участие в Чемпионате мира 2006 года в Японии, на котором, вместе со сборной США, завоевал бронзовые медали.

Статистика

Игрок

Статистика в НБА

Тренер

НБА

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография на сайте nba.com

Баскетболисты США
Игроки «Маршалл Тандеринг Херд» (баскетбол)
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Спиритс оф Сент-Луис»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Денвер Наггетс»
Тренеры «Финикс Санз»
Тренеры «Нью-Йорк Никс»
Тренеры «Лос-Анджелес Лейкерс»
Тренеры «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Тренеры «Хьюстон Рокетс»
Тренеры «Бруклин Нетс»